Die Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 1991 war das 15. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 12. bis zum 14. April 1991 in Athen statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1990/91.

Geschichte 
Erstmals gab es bei den Junioren einen deutschen Doppelsieg. Der überragende Spieler des Turniers war Martin Horn, der mit 80,00 einen neuen Europarekord im Generaldurchschnitt (GD) aufgestellt hat. Zweiter wurde der Münchener Andreas Fuchs. Er egalisierte mit 200,00 den Europarekord im BED. Auf Platz drei landete der Titelverteidiger Johan Claessen aus Belgien.

Modus 
Gespielt wurde im Doppel-Knock-out-Modus bis 200 Punkte oder 20 Aufnahmen.

Platzierung in der Endtabelle bei Rundengleichheit:

 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Siegerrunde

Trostrunde

Endergebnis

Einzelnachweise 

1991
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Athen